Vltra puede hacer referencia a :
 Vltra (1919-1920), revista ultraísta de Oviedo.
 Vltra (1921-1922), revista ultraísta de Madrid.